Nile Drilling & Services ist die erste einheimische Ölbohrfirma im Südsudan.

Geschichte 
Als Sudan und Südsudan 2011 voneinander eigenständig wurden, unterzeichneten die Länder ein Cooperation Agreement (Zusammenarbeitsvereinbarung). Die beiden Länder vereinbarten, dass die Anlagen vor Ort von den jeweiligen zuständigen Ländern übernommen würden. Die Bohranlagen in den Ölfeldern des Südsudan galten als alt und schrottreif.

Nilepet gründete 2017 die Firma Nile Drilling als Joint Venture und als nationale Ölfirma, sechs Jahre nachdem der Südsudan unabhängig geworden war. Die ersten generalüberholten Maschinen wurden ab 2018 errichtet.

Organisation 
Nile Drilling ist zu 51 % in öffentlicher Hand. Der Managing Director ist Bol Ring Mourwel Kon (2018).
Die Firma hat das Ziel eine ausgezeichnete Ölbohrfirma zu werden, sowie die Gewinnmaximierung voranzubringen und dabei weitere Aufgaben zu übernehmen. Die Firma soll Ölfelder explorieren, verwalten und die Erdölreserven auf effektive Art und Weise und umweltgerecht zu erschließen. Außerdem soll Nachhaltigkeit gefördert werden und die nationale Öl- und Gasindustrie aufgebaut, sowie die nationalen Interessen gewahrt werden.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Energising South Sudan. pachodo.org

Mineralölunternehmen (Südsudan)
Gegründet 2017